Lucas Rodríguez puede referirse a:

 Lucas Rodríguez Pagano, futbolista y director técnico argentino.
 Lucas Rodríguez Pire, químico español.
Lucas Nahuel Rodríguez, futbolista argentino que juega de lateral izquierdo.
Lucas Rodríguez (futbolista), futbolista argentino de la ciudad de La Plata.
Lucas Rodríguez (fútbol para ciegos), futbolista argentino integrante de la selección argentina de fútbol para ciegos.
Lucas Rodríguez (comediante), comediante argentino.